Rozpad může být:

historie
 Rozpad Kyjevské Rusi
 Rozpad Rakousko-Uherska
 Rozpad Pákistánu
 Rozpad Československa
 Rozpad Sovětského svazu
 Rozpad Jugoslávie

fyzika
 radioaktivita – radioaktivní rozpad
 spontánní štěpení – samovolný rozpad jádra atomu  
 Rozpad protonu
 Rozpad částice

psychologie
 Štěpení (psychologie) (anglicky splitting) – obranný mechanismus ega

dokumentace
 procesní rozpad – procesní analýza (breakdown analysis), hledání a popis částí podnikových procesů, již i intuitivně používaných, pro jejich výslovné zachycení a definování (syntézu) nových
 rozpad dokumentu – buď slohová osnova stati před psaním, nebo soupis kapitol textu pro čtení jako obsah, klíčový pro stylistiku

Související články 
 rozklad – rozcestník
 štěpení – rozcestník

Externí odkazy